Plaatsen
Figueiredo (Amares), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Amares,
Figueiredo (Braga), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Braga,
Figueiredo (Guimarães), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Guimarães, of
Figueiredo (Sertã), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Sertã.

Personen
João Figueiredo, een Braziliaans militair en politicus
Paulo Figueiredo, een Angolees voetballer
Pedro Américo de Figueiredo e Melo, een Braziliaans kunstschilder